Jōzai (jap. ) bezeichnet:
 ein Dorf in der Präfektur Chiba, heute Kisarazu
 ein Lehen mit Sitz in diesem: Jōzai (Han)